Aboubaker ist der Familienname folgender Personen:
 Darar Aboubaker (* 1989), dschibutischer Fußballspieler
 Omar Elmi Aboubaker (* 1991), dschibutischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Abu Bakr (Name)
 Aboubakar
 Abubakar